La Norgesmesterskapet 1992 di calcio fu la 87ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Rosenborg, che vinse la finale contro il Lillestrøm con il punteggio di 3-2.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1992
Edizioni della Coppa di Norvegia